Ace of Aces ist der Titel:
 eines Buchspieles von 1980, siehe Ace of Aces (Buchspiel)
 eines Computerspieles von 1986, siehe Ace of Aces (Computerspiel)